Thiladhunmathi-Miladhunmadulu ist nach der Gesamtfläche das größte geographische Atoll der Malediven, und nach der Great Chagos Bank das zweitgrößte weltweit (ohne Berücksichtigung von vollständig untermeerischen Strukturen ohne Landfläche). Der Name Thiladhunmathi bezeichnet den nördlichen und Miladhunmadulu den südlichen Teil des langgestreckten Atolls. Der Gebrauch von zwei Namen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein Atoll handelt. Der Name Boduthiladhunmathi für das gesamte Atoll ist weniger gebräuchlich. Gelegentlich wird das gesamte Atoll auch mit Thiladhunmathi bezeichnet.

Geographie

Allgemein 
Das Atoll ist durch den rund fünf Kilometer breiten Gallandu Channel vom Ihavandhippolhu-Atoll, dem nördlichsten Atoll der Malediven, getrennt.

Es erstreckt sich von Nord nach Süd über 147 km, bei einer maximalen Breite von 33 km. Die Gesamtfläche einschließlich der Lagune beträgt 3788,71 km². Die Landfläche der 167 Einzelinseln beträgt dagegen nur 68,70 km²; die Rifffläche 500,70 km².

Inseln 
In dieser Tabelle werden fast alle Inseln im Thiladhunmathi-Miladummadulhu aufgeführt, vorsortiert von Nord nach Süd.

Verwaltung 
Das Atoll gehört zu vier verschiedenen Verwaltungsbezirken:
 Haa Alif (Thiladhunmathi Uthuruburi)
 Haa Dhaalu (Thiladhunmathi Dhekunuburi)
 Shaviyani (Miladhunmadulu Uthuruburi)
 Noonu (Miladhunmadulu Dhekunuburi)

Einzelnachweise 

Inselgruppe (Malediven)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Lakkadivensee)
Atoll
Haa Alif
Haa Dhaalu
Shaviyani
Noonu
 

en:Haa Alif Atoll